Персе — многозначный термин.

Топонимы 
 Персе — река в Латвии.
 Персе — город в Гаспези, Канада.
 Утёс Персе — памятник природы в Гаспези, Канада.

Персоналии 
 Персе, Изабелла Августа (более известна под фамилией Грегори; 1852—1932) — ирландская писательница, драматург и собирательница фольклора.